Kenedy (ur. 1996) – brazylijski piłkarz
Miejscowości w USA:
 Kenedy – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Karnes
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kenedy (ang. Kenedy County) – w stanie Teksas